Woodland steht für:

 Woodland-Periode, archäologische Periode im Osten der Vereinigten Staaten und Kanadas, etwa zwischen 1000 v.C. und 1000 n.C.
 Woodland Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Woodland ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Woodland (Western Australia)

in Kanada:
 Woodland Caribou Provincial Park, Park in Ontario

im Vereinigten Königreich:
 Woodland (Devon)
 Woodland (County Durham)
 Woodland (Cumbria), Weiler und Bahnhof an der Coniston Railway
 Woodland (Glasgow)

in Südafrika:
 Woodland (Südafrika)

in den Vereinigten Staaten:
 Woodland (Alabama)
 Woodland (Arkansas)
 Woodland (Delaware)
 Woodland (Georgia)
 Woodland (Idaho)
 Woodland (Illinois)
 Woodland (Kankakee County, Illinois)
 Woodland (Indiana)
 Woodland (Iowa)
 Woodland (Kalifornien)
 Woodland (Louisiana)
 Woodland (Aroostook County, Maine)
 Woodland (Washington County, Maine)
 Woodland (Maryland)
 Woodland (Massachusetts)
 Woodland (Michigan)
 Woodland (Minnesota)
 Woodland (Mississippi)
 Woodland (Missouri)
 Woodland (New York)
 Woodland (North Carolina)
 Woodland (Ohio)
 Woodland (Pennsylvania)
 Woodland (South Carolina)
 Woodland (Tennessee)
 The Woodlands (Texas)
 Woodland (Utah)
 Woodland (Washington)
 Woodland (Wisconsin), Dodge County
 Woodland (Town), Town(ship) im Sauk County, Wisconsin
 Woodland Point, Maryland
 Woodland View, Pennsylvania

Woodland ist der Familienname folgender Personen:
 Gary Woodland (* 1984), US-amerikanischer Golfer
 Joan Woodland (1921–2013), australische Leichtathletin
 Luke Woodland (* 1995), philippinischer Fußballspieler
 Nick Woodland (* 1951), britischer Gitarrist
 Norman Joseph Woodland (1921–2012), US-amerikanischer Erfinder
 Rae Woodland († 2013), britische Opernsängerin
 Robin Woodland (* 1938), britischer Hürdenläufer
sowie der Name von
 Mr. Woodland (eigentlich Daniel Westermeier; * 1981), deutscher Street Art-Graffiti-Künstler und Grafikdesigner

Siehe auch:

 Woodland Acres
 Woodland Beach
 Woodland Heights
 Woodland Township
 Woodlands